Генна́дий Пано́в:
 Панов, Геннадий Иванович (1930 — 2020) — Герой Социалистического Труда.
 Панов, Геннадий Назарович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Панов, Геннадий Петрович (1942—1992) — алтайский поэт и переводчик.